

Botanica 
 Arida – genere di piante della tribù Astereae

Geografia 
 Giappone
 Arida – città della prefettura di Wakayama
 Distretto di Arida – distretto della prefettura di Wakayama

Persone
Antoun Arida (1863-1955) – religioso libanese, patriarca della Chiesa maronita
Ariella Arida (1988) – modella e conduttrice televisiva filippina